Такмау () — город на юге центральной части Камбоджи. Административный центр провинции Кандаль.

География 
Расположен на рукаве Меконга — Бассаке, примерно в 11 км к югу от столицы страны, города Пномпень (непосредственно граничит с Такмау). Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря. Город подразделяется на 6 кварталов (сангкат) и 20 деревень (пхум).

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 208 138 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Примерно 60 % населения Такмау работают в Пномпене.

Примечания 

Города Камбоджи